Кеб (Кебь) — станция (деревня) в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района
 Кеб (Кэб) — наёмный экипаж на конной тяге